Mount Hall ist der Name folgender Berge in Antarktika:

 Mount Hall (Alexander-I.-Insel)
 Mount Hall (Asgard Range) in Viktorialand
 Mount Hall (Lillie Range) in der Ross Dependency